Амха́рська мо́ва () — мова амхарців, державна мова Ефіопії.
Амхарська мова є однією з семітських мов.

Мова є рідною для амхарців, а також служить лінгва-франка для інших груп населення, які проживають у великих містах Ефіопії.

Ця мова є робочою мовою Ефіопії, а також робочою мовою кількох штатів Ефіопської федеративної системи. З 31 800 000 носіїв рідної мови станом на 2018 рік, плюс ще 25 100 000 носіїв як другої мови, амхарська мова є другою за поширеністю рідною мовою Ефіопії (після оромо), але найпоширенішою з точки зору загальної кількості мовців. Це також друга за поширеністю семітська мова у світі (після арабської).

Амхарське письмо пишеться зліва направо за допомогою системи, яка виросла з писемності Geʽez. Система письма в ефіопських семітських мовах називається фідал ( ፊደል ). Fidäl означає «писемність», «алфавіт», «буква» або «символ». Систему письма також називають абугідою ( አቡጊዳ ), від перших чотирьох символів; від цього походить сучасний термін абугіда.

Не існує загальноприйнятого способу романізації амхарської мови на латинське письмо. Приклади амхарської мови в розділах нижче використовують одну систему, поширену серед лінгвістів, які спеціалізуються на ефіопських семітських мовах.

Перший дослідник — німецький вчений Гіоб Лудольф.

Фонетика

Письмо 
Амхарська мова використовує письмо Геез (, Gəʿəz, ефіопське письмо).

{|class="wikitable"
|+Амхарске письмо
!
!ä
!u
!i
!a
!e
!
!o
|-
|h||ሀ||ሁ||ሂ||ሃ||ሄ||ህ||ሆ
|-
|l||ለ||ሉ||ሊ||ላ||ሌ||ል||ሎ
|-
|h||ሐ||ሑ||ሒ||ሓ||ሔ||ሕ||ሖ
|-
|m||መ||ሙ||ሚ||ማ||ሜ||ም||ሞ
|-
|s||ሠ||ሡ||ሢ||ሣ||ሤ||ሥ||ሦ
|-
|r||ረ||ሩ||ሪ||ራ||ሬ||ር||ሮ
|-
|s||ሰ||ሱ||ሲ||ሳ||ሴ||ስ||ሶ
|-
|š||ሸ||ሹ||ሺ||ሻ||ሼ||ሽ||ሾ
|-
|q||ቀ||ቁ||ቂ||ቃ||ቄ||ቅ||ቆ
|-
|b||በ||ቡ||ቢ||ባ||ቤ||ብ||ቦ
|-
|t||ተ||ቱ||ቲ||ታ||ቴ||ት||ቶ
|-
|č||ቸ||ቹ||ቺ||ቻ||ቼ||ች||ቾ
|-
|h||ኀ||ኁ||ኂ||ኃ||ኄ||ኅ||ኆ
|-
|n||ነ||ኑ||ኒ||ና||ኔ||ን||ኖ
|-
|ñ||ኘ||ኙ||ኚ||ኛ||ኜ||ኝ||ኞ
|-
|ʾ||አ||ኡ||ኢ||ኣ||ኤ||እ||ኦ
|-
|k||ከ||ኩ||ኪ||ካ||ኬ||ክ||ኮ
|-
|h||ኸ||ኹ||ኺ||ኻ||ኼ||ኽ||ኾ
|-
|w||ወ||ዉ||ዊ||ዋ||ዌ||ው||ዎ
|-
|ʾ||ዐ||ዑ||ዒ||ዓ||ዔ||ዕ||ዖ
|-
|z||ዘ||ዙ||ዚ||ዛ||ዜ||ዝ||ዞ
|-
|ž||ዠ||ዡ||ዢ||ዣ||ዤ||ዥ||ዦ
|-
|y||የ||ዩ||ዪ||ያ||ዬ||ይ||ዮ
|-
|d||ደ||ዱ||ዲ||ዳ||ዴ||ድ||ዶ
|-
|||ጀ||ጁ||ጂ||ጃ||ጄ||ጅ||ጆ
|-
|g||ገ||ጉ||ጊ||ጋ||ጌ||ግ||ጎ
|-
|t||ጠ||ጡ||ጢ||ጣ||ጤ||ጥ||ጦ
|-
|č'''||ጨ||ጩ||ጪ||ጫ||ጬ||ጭ||ጮ
|-
|p||ጰ||ጱ||ጲ||ጳ||ጴ||ጵ||ጶ
|-
|s'||ጸ||ጹ||ጺ||ጻ||ጼ||ጽ||ጾ
|-
|s'||ፀ||ፁ||ፂ||ፃ||ፄ||ፅ||ፆ
|-
|f||ፈ||ፉ||ፊ||ፋ||ፌ||ፍ||ፎ
|-
|p||ፐ||ፑ||ፒ||ፓ||ፔ||ፕ||ፖ
|}

Найдавніші літературні пам'ятки належать до 14—15 ст.

 Література 
 
 Abraham, Roy Clive (1968) The Principles of Amharic. Occasional Publication / Institute of African Studies, University of Ibadan. [rewritten version of 'A modern grammar of spoken Amharic', 1941]
 Bennet, M.E. (1978) Stratificational Approaches to Amharic Phonology. PhD thesis, Ann Arbor: Michigan State University.
 Cohen, Marcel (1936) Traité de langue amharique. Paris.
 Leslau, Wolf (1995) Reference Grammar of Amharic. Harrassowitz, Wiesbaden.
 Praetorius, Franz (1879) Die amharische Sprache.'' Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle

Виноски

Посилання 
 Афарська мова на сайті Ethnologue: Amharic. A language of Ethiopia  
 Афарська мова на сайті Glottolog 3.0: Language: Amharic  
 Афарська мова на сайті WALS Online: Language Amharic  

Мови Ефіопії
Семітські мови
Флективні мови
Ефіосемітські мови